Си́мплекс или n-ме́рный тетра́эдр (от  ‘простой’) — геометрическая фигура, являющаяся n-мерным обобщением треугольника.

Определение 
Симплекс (точнее, n-симплекс, где число n называется размерностью симплекса) — это выпуклая оболочка n + 1 точки аффинного пространства (размерности n или больше), которые предполагаются аффинно независимыми (то есть не лежат в подпространстве размерности n − 1). Эти точки называются вершинами симплекса.

Симплекс может быть охарактеризован как множество всевозможных выпуклых комбинаций своих вершин :

Связанные определения 

 Открытым симплексом называется множество всевозможных барицентрических комбинаций своих вершин с положительными коэффициентами (при этом симплекс с теми же вершинами, удовлетворяющий определению из предыдущего раздела, именуют также замкнутым симплексом; в соответствии с терминологией общей топологии, замкнутый симплекс есть замыкание соответствующего открытого симплекса, а этот открытый симплекс есть открытое ядро замкнутого симплекса).
 Остовом симплекса называется множество всех его вершин.
 Рёбрами симплекса называются отрезки, соединяющие его вершины.
 Гранями размерности s симплекса называются s-мерные симплексы, остовами которых служат подмножества остова исходного симплекса.
 Симплекс называют ориентированным, если его остов представляет собой вполне упорядоченное множество; при этом считается, что порядки, отличающиеся друг от друга чётной перестановкой вершин, задают одну и ту же ориентацию (под ориентированным 0-симплексом понимается точка, которой приписан знак: «плюс» или «минус»).
 Симплекс, лежащий в евклидовом пространстве, называется правильным, если все его рёбра имеют одинаковую длину.

Стандартный симплекс 

Стандартный n-симплекс — это подмножество арифметического пространства , определяемое как
 

Его вершинами являются точки
 e0 = (1, 0, …, 0),
 e1 = (0, 1, …, 0),
 …
 en = (0, 0, …, 1).

Существует каноническое взаимно-однозначное отображение стандартного n-симплекса в любой другой n-симплекс Δ с координатами вершин :
 
Значения  для данной точки симплекса Δ называются её барицентрическими координатами.

Свойства 
 n-мерный симплекс имеет  вершин, любые  из которых образуют k-мерную грань. 
 В частности, число k-мерных граней в n-симплексе равно биномиальному коэффициенту 
 В частности, число граней старшей размерности совпадает с количеством вершин и равно .
 Ориентированный объём n-симплекса в n-мерном евклидовом пространстве можно определить по формуле
 
Определитель Кэли — Менгера позволяет вычислить объём симплекса, зная длины его рёбер:
 
где  — расстояние между i-й и j-й вершинами, n — размерность пространства. Эта формула является обобщением формулы Герона для треугольников.
 Объём правильного n-симплекса с единичной стороной равен .
 Радиус  описанной n-мерной сферы удовлетворяет соотношению
 
 где  — объём симплекса, и

Построение 

Если размерность пространства равна n, то через любые n его точек можно провести гиперплоскость, и существуют множества из n + 1 точки, через которые гиперплоскость провести нельзя. Таким образом, n + 1 — минимальное число таких точек n-мерного пространства, которые не лежат в одной гиперплоскости; эти точки могут служить вершинами n-мерного многогранника.

Простейший n-мерный многогранник с количеством вершин n + 1 как раз и называется симплексом (принято также название «n-мерный тетраэдр»). В пространствах низшей размерности этому определению соответствуют такие фигуры:
 0-симплекс (точка) — 1 вершина;
 1-симплекс (отрезок) — 2 вершины; 
 2-симплекс (треугольник) — 3 вершины; 
 3-симплекс (тетраэдр) — 4 вершины.

Все эти фигуры обладают тремя общими свойствами.
 В соответствии с определением, число вершин у каждой фигуры на единицу больше размерности пространства. 
 Существует общее правило преобразования симплексов низшей размерности в симплексы высшей размерности. Оно заключается в том, что из некоторой точки симплекса проводят луч, не лежащий в аффинной оболочке данного симплекса, и на этом луче выбирают новую вершину, которую соединяют рёбрами со всеми вершинами исходного симплекса.
 Как следует из описанной в пункте 2 процедуры, любая вершина симплекса соединена рёбрами со всеми остальными вершинами.

Описанная сфера 
Вокруг любого n-симплекса в евклидовом пространстве можно описать n-сферу.

Число граней симплекса 
Симплекс имеет n + 1 вершин, каждая из которых соединена рёбрами со всеми остальными вершинами.

Поскольку все вершины симплекса соединены между собой, то тем же свойством обладает и любое подмножество его вершин. Это значит, что любое подмножество из L + 1 вершин симплекса определяют его L-мерную грань, и эта грань сама является L-симплексом. Тогда для симплекса число L-мерных граней равно числу способов выбрать L + 1 вершину из полного набора n + 1 вершин.

Обозначим символом К(L, n) число L-мерных граней в n-многограннике; тогда для n-симплекса

 

где  — число сочетаний из n по k.

В частности, число граней старшей размерности равно числу вершин и равно n + 1:

Соотношения в правильном симплексе 
Для правильного n-мерного симплекса обозначим:
  — длина стороны;
  — высота;
  — объём;
  — радиус описанной сферы;
  — радиус вписанной сферы;
  — двугранный угол.

Тогда

Формулы для правильного симплекса

Симплексы в топологии 
Топологическим симплексом называют подмножество топологического пространства, которое гомеоморфно симплексу некоторого аффинного пространства (или, что то же самое, стандартному симплексу соответствующей размерности). Понятие топологического симплекса лежит в основе теории симплициальных комплексов (симплициальный комплекс — это топологическое пространство, представленное как объединение топологических симплексов, образующих триангуляцию данного пространства).

См. также 

 Барицентрические координаты
 Барицентрическое подразделение
 Симплекс-метод
 Симплициальный комплекс
 Пятиячейник 
 Теорема косинусов 
 Теорема о сумме углов треугольника
 Триангуляция (геометрия)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
  — С. 23—31.

Ссылки 
 

Многомерная евклидова геометрия
Геометрические фигуры
Геометрические тела
Многогранники
Алгебраическая топология